Чемпионат Германии по баскетболу 2011/2012 являлся 46 национальным первенством по баскетболу среди мужских команд. Он начался 3 октября 2011 и окончился 28 апреля 2012. В финальной серии «Бамберг» в 3-х матчах победил «Ульм».

Команды

Изменения по сравнению с предыдущим сезоном 
По итогам сезона 2010/2011 чемпионат покинули :
 «Миттердойчлер» — 17-е место
 «Дюссельдорф Джайэнтс» — 18-е место

Из Про А 2010/2011 квалифицировались :
 «Бавария» — 1-е место
 «Вюрцбург» — 2-е место

Регулярный сезон

Плей-офф

Ссылки 
Официальный сайт турнира

Чемпионат Германии по баскетболу
2011 год в баскетболе
2012 год в баскетболе